Cupa Kazahstanului este principala competiție fotbalistică eliminatorie de cupă din Kazahstan, organizată și gestionată de Federația de Fotbal a Kazahstanului.

Perioada Sovietică 1936-1991

Finalele

Note:
(1) Dostyk e club defunct
 Historical names shown in brackets according to the season.

Performanță după club

Legături externe
RSSSF cup finals

Cupe naționale de fotbal
Fotbal în Kazahstan